Giovanni Marinelli henviser til:

 Giovanni Marinelli (geograf) (1846–1900) – italiensk geograf
 Giovanni Marinelli (politiker) (1879–1944) – italiensk politiker